Rindermarkt steht für:
 ein Platz, an dem Vieh verkauft wird oder wurde
 Rindermarkt (Augsburg)

Rindermarkt ist der Name folgender Plätze:
 Rindermarkt (München)
 Rindermarkt (Passau)

Siehe auch:
 Forum Boarium in Rom
 Rindermarkthalle St. Pauli in Hamburg
 Am Ochsenmarkt